Полоз двосмугий (Coluber bilineatus) — неотруйна змія з роду Стрункий полоз родини Вужеві. Має 2 підвиди. Інша назва «сонорська батігоподібна змія».

Опис 
Загальна довжина сягає 1,6 м. Обтікаюча голова з великими очими. Тулуб довгий, стрункий. Забарвлення сіре або оливкове з одною тонкою та товстою однієї смужкою з боків. Від кінчика морди до кута щелеп, трохи нижче очей, проходить чорна смуга, губні щитки під нею білого кольору.

Спосіб життя 
Полюбляє сухі передгір'я, рідколісся, місцини поблизу чагарників й великих кактусів. Активний удень. Харчується птахами, ящірками та жабами.

Це яйцекладна змія. Самиця відкладає від 6 до 13 яєць.

Розповсюдження 
Мешкає в пустелі Соноран (південний схід Аризони та південний захід Нью-Мексико) та у сусідніх районах північного сходу Мексики.

Підвиди 
 Coluber bilineatus bilineatus
 Coluber bilineatus slevini

Джерела 
 Stebbins,R.C. 1985. A Field Guide to Western Reptiles and Amphibians, 2nd ed. Houghton Mifflin, Boston
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.

Тварини, описані 1863
Вужеві
Плазуни США
Плазуни Мексики